Захарьина — женская форма русской фамилии .

 Известные носители  
 
 Захарьина, Ульяна Фёдоровна (Иулиания Феодоровна; ум. 1579) — мать царицы Анастасии Романовны (первая тёща Ивана Грозного).
 Захарьина-Юрьева, Анастасия Романовна (1530/1532—1560) — первая жена царя Ивана Васильевича Грозного, мать царя Фёдора Иоанновича.